Соревнования в прыжках в длину у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 16 и 17 августа 2016 года на стадионе Энженьян.

В финале участвовали 12 спортсменок из 9 стран. Первые два места на подиуме заняли представительницы США Тианна Бартолетта и Бриттни Риз, бронзовым призёром стала сербка Ивана Шпанович.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр 2016 года:

По итогам соревнований рекорд не был превзойдён.

Медалисты

Соревнования 
Для попадания в финал спортсменкам необходимо в квалификации показать результат не хуже 6.75 м. В финал попадают минимум 12 участников. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсменки, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсменки отбираются в финал по лучшему результату. В финале после первых трёх попыток участие продолжают восемь лучших спортсменок.

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Официальные результаты

Прыжки в длину на Олимпийских играх